Krog ist der Familienname folgender Personen:

 Antjie Krog (* 1952), südafrikanische Schriftstellerin und Journalistin
 Astrid Krog Halse (1914–2007), norwegische Lyrikerin und Lehrerin
 Georg Krog (1915–1991), norwegischer Eisschnellläufer
 Gina Krog (1847–1916), norwegische Frauenrechtlerin
 Helge Krog (1889–1962), norwegischer Dramatiker, Übersetzer und Literaturkritiker
 Jason Krog (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Johan Fenger-Krog (1865–1942), norwegisch-schwedischer Industrieller
 Karin Krog (* 1937), norwegische Jazz-Sängerin
 Magnus Krog (* 1987), norwegischer Nordischer Kombinierer

Krog ist der Name folgender Orte:
 einen Ortsteil der Stadtgemeinde Murska Sobota, Slowenien, siehe Murska Sobota#Ortsteile

Kroog (manchmal auch „Krog“ geschrieben) ist das niederdeutsche Wort für Dorfkrug.

Siehe auch: 
 Kroog 
 Krohg 
 Krogh
 Krok (Begriffsklärung)
 Krook